

Карчовиці — село в гміні Цепловоди Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Карчовиці — село в гміні Козлув Меховського повіту Малопольського воєводства